Gigantes de Carolina – club di pallavolo femminile portoricano
Gigantes de Carolina – club di pallavolo maschile portoricano
Gigantes de Carolina – club di pallacanestro femminile portoricano
Gigantes de Carolina – club di pallacanestro maschile portoricano